Дом с совами — может означать:
 Дом с совами (Санкт-Петербург);
 Дом с совами (Выборг).

См также 
 Дом с совой (Новочеркасск)